Ánimas Trujano steht für:

 Ánimas Trujano (Oaxaca), Ort im Bundesstaat Oaxaca, Mexiko
 Municipio Ánimas Trujano, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Oaxaca, Mexiko
 Ánimas Trujano (El hombre importante), mexikanischer Film von Ismael Rodríguez (1962)